L'ultima carovana (Fighting Caravans) – film del 1931 diretto da Otto Brower e David Burton
L'ultima carovana (The Last Wagon) – film del 1956 diretto da Delmer Daves